Korsnäs bezeichnet:

 Korsnäs, eine schwedischsprachige Gemeinde in Finnland
 einen Stadtteil von Falun, Schweden